Santa Ana eller Santa Anna kan syfta på:

 Santa Ana (linjeskepp) – ett spanskt skepp som deltog i slaget vid Trafalgar år 1805
 Santa Ana (sång av Bruce Springsteen) – en sång av Bruce Springsteen på Tracks (musikalbum) från 1998

Personer 
 Santa Ana – mor till Jungfru Maria, se Anna, Marias moder
 Santa Anna (hövding) (c. 1798-1849), en hövding av comancherna
 Antonio López de Santa Anna (1794-1876), mexikansk general och president

Geografi

Argentina 

 Santa Ana, Argentina, Entre Ríos, 
 Nuestra Señora de Santa Ana – en stad provinsen Misiones

Bolivia 

 Santa Ana (flygplats), 
 Santa Ana de Velasco

Chile 

 Santa Ana (station) – Santiago, Chile

Colombia 

 Santa Ana (kommun i Colombia, Magdalena, lat 9,32, long -74,58), 
 Santa Ana (ort i Colombia, Magdalena, lat 9,32, long -74,57), 
 Falan (ort), Tolima,

Costa Rica 

 Santa Ana, Costa Rica, San José,

Ecuador 

 Santa Ana (ort i Ecuador, Manabí), 
 Santa Ana de los Ríos de Cuenca (Cuenca), Ecuador

El Salvador 

 Santa Ana, El Salvador, Departamento de Santa Ana,

Guatemala 

 Municipio de Santa Ana (kommun i Guatemala), kommun, 
 Santa Ana (kommunhuvudort i Guatemala), Petén, Municipio de Santa Ana, 
 Santa Ana Huista (kommun), Departamento de Huehuetenango, 
 Santa Ana Huista (kommunhuvudort), Departamento de Huehuetenango,

Honduras 

 Santa Ana, Atlántida, 
 Santa Ana (kommun i Honduras, Departamento de Francisco Morazán, lat 13,94, long -87,21), 
 Santa Ana, Francisco Morazán, 
 Santa Ana (kommun i Honduras, Departamento de La Paz), 
 Santa Ana de Yusguare (kommun), Choluteca, 
 Santa Ana de Yusguare (ort), Choluteca,

Kuba 

 Limonar (kommun), Matanzas,

Mexiko 

 Santa Ana Yaremi, ort, Oaxaca, Santa Ana Yareni, 
 Santa Ana Jilotzingo, ort, Delstaten Mexiko, 
 Santa Ana Hueytlalpan, ort, Hidalgo, Tulancingo de Bravo, 
 Santa Ana Coatepec, ort, Puebla, Huaquechula, 
 Chiautempan (ort), Tlaxcala, Tlaxcala, 
 Santa Ana, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
 Santa Ana, San Juan Guichicovi, 
 Santa Ana, Fresnillo, 
 Santa Ana, Durango, 
 Santa Ana Pacueco, ort, Guanajuato, Pénjamo, 
 Santa Ana Amatlán, ort, Michoacán de Ocampo, Buenavista, 
 Santa Ana, Sonora, 
 Santa Ana, Santa Isabel, 
 Santa Ana (kommun i Mexiko, Oaxaca, lat 16,35, long -96,72), 
 Santa Ana (kommun i Mexiko, Sonora, lat 30,51, long -111,12), 
 Santa Ana, León, 
 Santa Ana, Ocuilan, 
 Santa Ana, Tuxpan, 
 Santa Ana, Valle de Santiago, 
 Santa Ana, Guerrero, Chilapa de Álvarez, 
 Santa Ana, Guanajuato kommun, 
 Santa Ana, Jalacingo, 
 Santa Ana, Chamula, 
 Santa Ana, Santa María Tlahuitoltepec, 
 Santa Ana, Puebla, Nicolás Bravo, 
 Santa Ana, Querétaro Arteaga, San Joaquín, 
 Santa Ana, Salvador Escalante, 
 Santa Ana, Tlalixcoyan, 
 Santa Ana, Senguio, 
 Santa Ana, Ocampo, 
 Santa Ana, Tequila, 
 Santa Ana, Ixmiquilpan,

Spanien 

 Santa Ana (kommun i Spanien, Extremadura, Provincia de Cáceres, lat 39,34, long -5,96), 
 Santa Ana (kommunhuvudort i Spanien, Extremadura, Provincia de Cáceres, lat 39,31, long -5,99), 
 Santa Ana de Pusa (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Santa Ana de Pusa (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,

USA 

 Santa Ana, Kalifornien, countyhuvudort, Orange County, 
 Santa Anna, Texas, ort, Coleman County, 
 Santa Ana Pueblo, New Mexico, USA
 Santa Ana River
 Santa Ana Mountains

Venezuela 

Santa Ana de Coro – huvudstad i delstaten Falcón, se Coro

Se även 
 Santana
 Sankta Anna
 Sainte-Anne

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar